Сезон 2010/11 е 107-ият сезон в историята на Реал Мадрид и 80-ият пореден сезон в Примера дивисион. Той обхваща периода от 1 юли 2010 г. до 30 юни 2011 г. Отборът се състезава за рекордната 32-ра титла в Испания, 10 титла в Шампионската лига, който сезон е 13-и пореден в този му формат. Реал Мадрид също така започна надпреварата и за Купата на Испания от 1/16 финалите, когато стартират участието си и всички останали отбори от Примера дивисион.

Преглед на сезона

Класиране

Настоящ състав

Нови 

Общо разходи:  € 74 милиона

Напуснали 

Общо приходи:  € 16 милиона, (€ 5 млн. за Антонио Касано от Милан)

Примера дивисион 
Общият брой кръгове през сезона са 38.

Първи полусезон 
 Включва мачове в периода от 29 август 2010 г. до 16 януари 2011 г.

Втори полусезон 
 Включва мачове в периода от 23 януари 2011 г. до 21 май 2011 г.

Шампионска лига

Групова фаза 
 Включва мачове в периода от 15 септември 2010 г. до 8 декември 2010 г.

 Последна промяна: 8 декември 2010

Осминафинал 
 Жребият беше теглен на 17 декември 2010 г. Първия мач се игра на 22 февруари 2011, а реваншът на 16 март 2011

Четвъртфинал

Полуфинал

Купа на Испания 
Реал Мадрид започна надпреварата за Купата на Краля през сезон 2010/11 от 1/16 финалите.

1/16 финали

1/8 финали

1/4 финали

1/2 финали

Финал

Приятелски срещи

Статистика 
 Включва статистика на голмайсторите и асистенциите през настоящия сезон във всички турнири.

Голмайстори 

 Последна промяна: 21 май 2011

Хеттрик

Асистенции

Външни препратки 
 Официален сайт на клуба
 Официален фен сайт за България 
 Реал Мадрид – статистика

Бележки 
* Всички срещи са в българско часово време

Източници 

Футболни отбори през сезон 2010/11
Реал Мадрид сезони